Le tournoi de tennis de St. Petersburg est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1972, classée en catégorie WT Pro Tour, se dispute du 11 au .

Nancy Richey-Gunter remporte le simple dames. En finale, elle bat Chris Evert.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Karen Krantzcke et Wendy Overton.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Deux équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de St. Petersburg
 Saison 1972 de tennis féminin

Lien externe

Navigation 

dames 1972
St. Petersburg
Tennis aux États-Unis en 1972
Sport en avril 1972